Elting ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Elting (1838–1898), deutscher Unternehmer und Stadtverordneter der Stadt Essen
 Friedel Elting (1936–2008), deutscher Fußballtrainer und -funktionär
 Henning Elting (1925–2014), dänischer Fußballspieler
 Josef Elting (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Jacco Eltingh (* 1970), niederländischer Tennisspieler